Dino Wieser, né le  à Davos, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier au HC Davos. Son frère, Marc Wieser, est aussi hockeyeur professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Natif de Davos, Dino Wieser est formé dans le club local. Il fait ses débuts sous les couleurs grisonnes lors de la saison 2005-2006. Son premier but en LNA est inscrit le  à Kloten. Dino Wieser connaît une progression constante dans l'équipe dirigée par Arno Del Curto. Il connaît même les joies d'un titre national lors de sa première saison pleine. Il sera suivi de deux autres titres en 2009 et en 2011.

Carrière internationale 
Dino Wieser a représenté la Suisse lors des championnat du monde junior en 2007.

Palmarès 
Champion de Suisse de LNA en 2007, 2009 et 2011 avec le HC Davos

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HC Davos ||  LNA
| 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || ||  - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || HC Davos ||  LNA
| 26 || 3 || 3 || 6 || 12 || ||  17 || 1 || 0 || 1 || 22 || 
|-
|HC Davos U20 || Elite Jr. A
| 17 || 13 || 19 || 32 || 47 || ||  1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  
|-
|2007-2008 || HC Davos ||  LNA
| 44 || 6 || 6 || 12 || 36 || ||  12 || 1 || 0 || 1 || 14 || 
|-
|2008-2009 || HC Davos ||  LNA
| 45 || 3 || 12 || 15 || 38 || 0 || 20 || 2 || 2 || 4 || 16 || +1
|-
|2009-2010 ||HC Davos ||  LNA
| 40 || 8 || 5 || 13 || 32 || +2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1
|-
|2010-2011 || HC Davos ||  LNA
| 50 || 10 || 11 || 21 || 42 || +19 || 14 || 2 || 4 || 6 || 28 || +5
|-
|2011-2012 || HC Davos || LNA
| 30 || 10 || 5 || 15 || 30 || +9 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || -2
|-
|2012-2013 || HC Davos || LNA
| 49 || 14 || 14 || 28 || 58 || +16 || 6 || 2 || 1 || 3 || 6 || 0
|-
|2013-2014 || HC Davos || LNA
| 45 || 15 || 11 || 26 || 30 || +8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 32 || -2
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA
| 38 || 7 || 12 || 19 || 59 || +11 || 15 || 2 || 1 || 3 || 30 || +4
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA ||43 || 9 || 20 || 29 || 63 || +8 || 9 || 2 || 3 || 5 || 18 || +1 
|-
|2016-2017|| HC Davos ||LNA||34 || 10 || 9 || 19 || 22 || 0 || 10 || 7 || 5 || 12 || 16 || +3 
|-
|2017-2018|| HC Davos ||LNA||42 || 1 || 8 || 9 || 48 || -15 || 5 || 2 || 2 || 4 || 10 || -4
|-
|2018-2019|| HC Davos ||LNA||31 || 2 || 12 || 14 || 24 || -6 ||-||-||-||-||- ||-
|-
|2019-2020|| HC Davos ||LNA|| 19 || 0 || 0 || 0 || 10 || -4 ||-||-||-||-||- ||-

|2007 ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior
| 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || 0 ||
|-
|2008 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  de la division Hlinka
|- 
|2012 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4|| 2 || 0 ||2 || 2 ||-1|| Finaliste
|-
|2015 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || -3 || 
|-
|2016 ||  Suisse || Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 ||

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Davos
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Attaquant de hockey sur glace